The Thomas Crown Affair ist der englische Originaltitel zweier Filme:

 Thomas Crown ist nicht zu fassen (1968)
 Die Thomas Crown Affäre (1999)